Aschau am Inn  est une commune de Bavière en Allemagne
 Aschau im Chiemgau est une commune de Bavière.
 Aschau im Zillertal est une commune du Tyrol en Autriche.